Дом купцов Шадриных — памятник архитектуры начала XX века, один из символов Барнаула. Расположен в Центральном районе города на Красноармейском проспекте рядом с площадью Спартака.

История 
Дом построен в начале XX века по заказу купцов братьев Шадриных. Автор проекта и подрядчик — неизвестны.

В 1976 году в результате пожара уничтожены первоначальный интерьер здания и отдельные фрагменты декора фасадов. В 1976—1978 годах, в ходе реконструкции (по чертежам и обмерам «Алтайгражданпроекта», архитектор — А. П. Долнаков) и приспособления помещения под ресторан, оконный проём под балконом главного западного фасада заменён дверным проёмом. В восточной части дома сооружена лестница на второй этаж.

В советское время в здании находился ресторан «Русский чай». Позднее помещение занял ресторан «Император».

В 2016 году началась реставрация здания до первоначального облика с целью разместить в нём ресторан и кафе быстрого питания.

Архитектура 

Здание является одним из наиболее интересных примеров деревянного зодчества в Сибири. Главный западный фасад несколько отстроит от линии Красноармейского проспекта. Справа симметрично расположена лицевая часть здания со входом в первый этаж, глубокой лоджией на втором этаже и башенкой в завершении. Сама башня двухъярусная, со стрельчатыми сквозными арками, увенчана шатром с фонариком и декоративным трилистником, которые добавляют постройке эклектичность.

Резные наличники окон, ограждения лоджий, пропильные узоры, торжественное оформление парадного входа и фасада в стиле модерн вносят в постройку большую выразительность.

Здание входит в список памятников архитектуры федерального значения.

См. также 
 Архитектура Барнаула

Литература

Примечания

Ссылки 
 Объекты культурного наследия — паспорт дома Шадрина
 Дом Шадрина на сайте «ВИКИ любит памятники»

Щадрина дом
Деревянные жилые здания России
Деревянный модерн